Единоначалие — в вооружённых силах основополагающий принцип руководства, при котором командир (начальник) наделён всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчинённым и несёт полную ответственность за все стороны функционирования и жизнедеятельности войск.

Основы единоначалия 
Единоначалие официально закрепляется законодательными органами государства в военном праве. К примеру, в СССР и Российской Федерации нормативно-правовым актом, подтверждающим право командира на единоначалие во вверенном ему военном формировании, является Устав внутренней службы.

Командир (начальник) имеет право единолично (без чьего либо вмешательства или указания) принимать решения, отдавать приказы, распоряжения и обеспечивать их выполнение согласно положениям воинских уставов, законов государства и служебных инструкций:
Статья 33. Единоначалие является одним из основных принципов строительства Вооруженных Сил, руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими. Единоначалие заключается в наделении командира (начальника) всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложении на него персональной ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и каждого военнослужащего.Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из всесторонней оценки обстановки, единолично принимать решения, отдавать в установленном порядке соответствующие приказы и обеспечивать их выполнение.

Командир (начальник) имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их исполнения. Подчинённый обязан исполнить данный ему приказ.

Отказ подчинённого выполнить приказ командира (начальника), в зависимости от законодательства государства, уровня последствий и обстоятельств, считается дисциплинарным проступком либо уголовным преступлением, подрывающим единоначалие.

Единоначалие в боевых действиях

Единоначалие и централизация  
Успешность ведения боевых действий основана на централизации управления войск. Общевойсковой бой ведётся в соответствии с замыслом старшего командира, который для выполнения общей задачи должен согласовывать усилия всех сил и средств, участвующих в бою.

Централизация управления войсками — это объединение старшим командиром всех действий подчиненных и приданных подразделений и частей общим планом боевых действий в направлении их усилий для выполнения поставленной боевой задачи. Централизация не исключает, а предполагает широкую инициативу подчиненных. Стремление к решительным действиям, желание найти рациональные способы выполнения боевой задачи, стремление к самостоятельности в сложной обстановке играют большую роль для достижения успеха на поле боя.

Использование единоначалия 
Согласно мнению советских военных теоретиков, право на единоначалие должно использоваться в следующем:
 Каждый командир обязан проявлять разумную инициативу в определении способов выполнения полученных задач;
 При резком изменении обстановки и при отсутствии возможности своевременно получить необходимые распоряжения от вышестоящего командования командир должен принять на себя всю полноту ответственности и, руководствуясь общей целью и замыслом старшего командира, самостоятельно реагировать на изменения обстановки, принимать необходимые меры для выполнения боевой задачи;
 Предоставление полной инициативы должностным лицам в определении способов выполнения поставленных задач на всех уровнях управления войсками; 
 Офицер должен, не боясь ответственности, в критический момент боя использовать все имеющиеся возможности для достижения успеха.

Главным условием эффективного использования всех преимуществ, предоставляемых единоначалием, при внезапных и резких изменениях обстановки и отсутствии указаний старшего командира должно быть своевременное ориентирование командирами и штабами подчиненных о возможных действиях войск в ходе боя.

Ответственность в единоначалии  
Единоначалие неразрывно связано с принципом личной ответственности командиров (начальников) за принимаемые решения и результаты выполнения поставленных задач.

Командиры-единоначальники на всех уровнях несут полную ответственность за все стороны жизни и деятельности подчиненных им войск. Несмотря на то что каждый командир при решении задач управления войсками опирается на воинский коллектив и использует помощь других должностных лиц органов управления, командир несёт личную ответственность за целесообразность принятого решения на бой, за правильность и обоснованность решений, принимаемых в ходе боя, за эффективность использования в бою имеющихся сил и средств и за конечные результаты выполнения войсками поставленных боевых задач.

При принятии нецелесообразных решений, за неумелое и неэффективное применение в бою подчинённых подразделений и частей, за неполное выполнение поставленных задач (с нарушением временных сроков или невыполнение поставленных задач), командир привлекается к ответственности по законам военного времени.

Согласно Уставу внутренней службы ВС РФ командир, являющийся единоначальником, несёт ответственность:
 за невыполнение задач, поставленных перед возглавляемым им формированием; 
 за отсутствие порядка, описанного в воинских уставах и служебных инструкциях, во вверенном ему формировании;
 за отсутствие боевой готовности подчинённого ему формирования;

Исторические аспекты единоначалия 

Следует заметить, что в ранние исторические периоды единоначалие не являлось обязательным атрибутом вооружённых сил. В государствах античной эпохи встречались случаи присутствия коллегиальности в управлении войск. К примеру, данное явление имело место в древнеримской армии в эпоху до военной реформы Гая Мария в I веке до нашей эры. До реформы легионом командовало 6 трибунов в порядке очереди, а манипулой — два центуриона. Коллегиальность на всех уровнях в ту пору была характерной для магистратур Римской империи. После реформы Гая Мария, нацеленной на профессионализацию римской наёмной армии, был осуществлён переход к единоначалию и командовать легионом стал легат. Данные реформы усилили централизацию управления войсками и его повиновение полководцу.

Считается, что современную основу единоначалия в германской армии в XIX веке положил генерал-фельдмаршал Хельмут фон Мольтке.

В дальнейшей истории Германии принцип единоначалия подчёркивался важнейшим в управлении войск:
...Принцип единоначалия в управлении войсками, не допускавший побочных путей отдачи приказов и приказаний, а также свобода принятия решений давали общевойсковому командиру возможность уверенно проводить свое решение в жизнь. В сухопутной армии в отличие от высших органов ОКВ этот принцип неограниченной командной власти проводился, как и прежде, с достаточной последовательностью. 

В истории СССР имелись прецеденты отхода от проверенного принципа единоначалия. Это было связано с субъективным восприятием советскими властями некоторых командиров как неблагонадёжных исполнителей. Данное явление появилось в годы Гражданской войны.

В связи с острой нехваткой кадровых офицеров в РККА, советские власти вынуждены были принимать на командирские должности так называемых "бывших офицер царской армии" ("бывших"), которые считались политически неблагонадёжными. Для контроля над их деятельностью был учреждён институт военных комиссаров. Причём комиссары приставлялись ко всем командирам, включая тех, кто состоял в коммунистической партии. В повседневности это приводило к двоевластию: приказ командира без подписи комиссара считался недействительным, что не могло не сказываться на функционировании войск.

Ещё до окончания Гражданской войны по инициативе ряда командующих фронтами должности военных комиссаров упразднялись. Так, 24 января 1920 года командующий Туркестанским фронтом Фрунзе М. В. своим приказом ввёл единоначалие во вверенных ему войсках, упразднив должности комиссаров при начальниках и командирах, назначив вместо комиссаров помощников по политработе.

По окончании Гражданской войны начал поэтапно осуществляться переход от надзорного института комиссаров к единоначалию. 23 января 1920 года вышел приказ РВС №117 «Об учреждении единой структуры политорганов Красной армии», которым вводилось единоначалие в батальонах. Должность помощника командира по политработе сохранялась на уровне командира полка. Этим же приказом должность комиссара сохранялась только для наиболее важных штабов и учреждений. Также вводилось единоначалие для беспартийных командиров, не состоящих в ВКП(б).

В 1922 году на XI съезде РКП(б) было официально объявлено о постепенном переходе вооружённых сил на единоначалие. До 1925 года советское правительство ввело аттестацию для командиров, которые после проверки имели право быть командирами-единоначальниками.

Конфликты в единоначалии 
Главным и фактически единственным фактором, подрывающим единоначалие и, соответственно, дисциплину в войсках, считается неповиновение или неисполнение приказа, отданного командиром (начальником).

Данный фактор приобретал и приобретает особо важное значение в условиях войны, когда возникали и возникают ситуации, при которых командиры (начальники) в силу складывающихся обстоятельств, субъективных причин либо иной личной мотивации отдавали подчинённым приказы, явно нарушающие морально-этические нормы, правила ведения войны и уголовное законодательство (заведомо преступный приказ). По мировой практике, чаще всего подобные преступные приказы отдаются в отношении мирного населения.

В данном случае в зависимости от принадлежности к государству единоначалие командира может быть законодательно ограничено.

К примеру в вооружённых армиях многих западноевропейских государств (а также в ВС РФ) подчинённый имеет право не выполнять приказ командира (начальника), если считает его заведомо преступным. При этом подчинённый не понесёт никакой административной либо юридической ответственности, если невыполненный приказ действительно являлся таковым.

Согласно международным правовым нормам, единоначалие командира (начальника) не исключает уголовной ответственности подчинённого по международному праву за выполнение заведомо преступного приказа. При этом формулировка возможности не исполнить преступный приказ гласит так: «сознательный выбор был фактически для него возможен».

Единоначалие и коллегиальность 
В единоначалии заложен отрицательный момент. Он заключается в последствиях нерациональных или необдуманных решений, принятых командиром (начальником) из-за субъективной оценки по стечению обстоятельств, в результате дезинформации противником, по состоянию здоровья или из-за иной личной мотивации при рассмотрении следующих вопросов:
 оценка сложившейся ситуации в ходе боевых действий;
 оценка какого-либо аспекта функционирования возглавляемого им формирования в мирное или в военное время; 
 оценка личных качеств подчинённого (кадровый вопрос).
Иными словами командир (начальник) в вооружённых силах при выборе важного решения также подвержен человеческому фактору.

В вооружённых силах последствия принятия ошибочных решений во время боевых действий всегда приводят к тяжёлым безвозвратным людским и материальным потерям. Во многих случаях ошибочность действий командира высокого ранга влияет на исход войны. Поэтому в вооружённых силах многих государств предусматривается коллегиальность в принятии важного решения по какому-либо вопросу. На высшем уровне формирований (объединение, род войск) это проявляется в форме военного совета. На уровне подразделений, воинских частей и соединений коллегиальность представлена рабочим совещанием в штабе, на котором производится обсуждение текущей обстановки, поступивших боевых приказов и выслушиваются мнения командиров подразделений и начальников служб. При этом решение, принятое коллегиальным советом, не носит обязательный характер. Оно носит исключительно рекомендательный характер и последнее слово в принятии окончательного решения остаётся за командиром. То есть единоначалие в вооружённых силах выше коллегиальности.

В редких случаях решение коллегиального совета может оказаться вне сферы единоначалия (влияния командира). К таковым относится решение суда офицерской чести, которое принимается членами коллегиального совета, попавшими туда на выборной основе. Командир формирования не может повлиять на их решение, а может только обжаловать его.

Также единоначалие командира (в зависимости от принадлежности к вооружённым силам) может быть ограничено в кадровых вопросах. К примеру, командир воинской части (соединения) обязан принять решение аттестационной комиссии, представленной старшими офицерами, решающими вопросы об очередном повышении воинского звания, о служебном соответствии либо занятию более высокой должности каким-либо военнослужащим и т.д.

Меры по поддержанию единоначалия

В мирное время 
Неповиновение или неисполнение приказа в вооружённых силах (независимо от принадлежности к государству) несёт за собой дисциплинарную или уголовную ответственность.

В мирное время таковыми мерами наказания являются:
 назначение одного или нескольких внеочередных суточных дежурств;
 служебное взыскание (выговор, строгий выговор, объявление о служебном несоответствии);
 материальное взыскание (ограничение жалованья, штрафы);
 ограничение служебного (карьерного) роста;
 временное отстранение от исполнения служебных обязанностей;
 понижение в должности;
 понижение в воинском звании;
 арест и содержание на гауптвахте;
 увольнение из рядов вооружённых сил.

В военное время 
Считается, что тяжёлые последствия от неповиновения либо неисполнения приказа чаще всего возникают в условиях боевых действий, когда выполнение боевой задачи и жизнь военнослужащих непосредственно связаны с неукоснительным выполнением всех приказов командира (начальника):...Невыполнение приказа наносит вред, а в боевой обстановке оплачивается кровью.  Невыполнение   боевого   приказа - есть тягчайшее преступление....

В связи с этим во многих государствах законодательно вводились особо жёсткие меры по принуждению к беспрекословному выполнению приказов.

Суровые дисциплинарные наказания, связанные с казнью военнослужащих за неповиновение или неисполнение боевых приказов зафиксированы с античных времён. К примеру в Римской Империи таковым наказанием являлась децимация.

К подобным мерам прибегали военачальники Армии Монгольской империи, в которой за неисполнение боевого приказа одним всадником казнили весь десяток, одним десятком - всю сотню.

В Дисциплинарном Уставе ВС СССР на всём протяжении существования государства вплоть до Распада СССР, было записано положение, требующее от командира (начальника) всех мер вплоть до применения оружия в боевой обстановке, если подчинённый отказывался выполнять приказ. При этом командир (начальник) нёс ответственность, если не принимал мер против не выполнившего приказ подчинённого:Применение оружия является крайней мерой и допускается, если все другие меры, принятые командиром (начальником), оказались безуспешными либо когда по условиям обстановки принятие других мер окажется невозможным.Перед применением оружия, если позволяет обстановка, командир (начальник) обязан предупредить об этом неповинующегося. О применении оружия командир (начальник) немедленно доносит по команде.Командир (начальник), не принявший мер воздействия для восстановления порядка и дисциплины, несет за это ответственность.

Данное положение Дисциплинарного устава допускало возможность расстрела на месте без суда и следствия.

Из современных государств аналогичный метод поддержания единоначалия и дисциплины в воинских формированиях на данном историческом этапе решила ввести Украина в феврале 2015 года:Статья 22-1 (в оригинале): Командир (начальник) в умовах особливого періоду, в тому числі в умовах воєнного стану чи бойовій обстановці, з метою затримання військовослужбовця, який вчиняє діяння, що підпадає під ознаки злочину, пов’язаного з непокорою, опором чи погрозою начальнику, застосуванням насильства, самовільним залишенням бойових позицій та визначених місць дислокації військових частин (підрозділів) у районах виконання бойових завдань, має право особисто застосовувати заходи фізичного впливу без спричинення шкоди здоров’ю військовослужбовця та спеціальні засоби, достатні для припинення протиправних дій.

У бойовій обстановці командир (начальник) може застосувати зброю чи віддати підлеглим наказ про її застосування, якщо в інший спосіб неможливо припинити злочин, при цьому не заподіюючи смерті військовослужбовцю.

У разі якщо дозволяють обставини, командир (начальник) перед застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або зброї повинен голосом чи пострілом угору попередити про це особу, проти якої можуть бути застосовані такі заходи.

В русском переводе: Командир (начальник) в условиях особого периода, в тому числе в условиях военного положения или боевой обстановки, с целью задержания военнослужащего, который совершает деяние, имеющее признаки преступления, связанного с неповиновением, сопротивлением или угрозой начальнику, применением насилия, самовольным оставлением боевых позиций и определенных мест дислокации воинских частей (подрозделений) в районах выполнения боевых задач, имеет право лично применять меры физического воздействия без причинения вреда здоровью военнослужащего и специальные средства, достаточные для прекращения противоправных действий.

В боевой обстановке командир (начальник) может применять оружие или отдать подчиненным наказ о его применении, если иным способом нельзя пресечь преступление, при этом не причиняя смерти военнослужащему.

В случае, если это позволяют обстоятельства, командир (начальник) перед применением мер физического воздействия, специальных средств или оружия должен голосом или выстрелом вверх предупредить об этом лицо, в отношении которого могут быть применены такие меры.

См. также 
 Принцип директивного управления
 Коллегиальность

Примечания

Литература 
 Петров Ю. Деятельность Коммунистической партии по проведению единоначалия в Вооружённых силах (1925—1931 годы). // Военно-исторический журнал. — 1963. — № 5. — С.12-23.
 
 

Военное управление